Су́харев — русская фамилия.

Сухарев

А

В 
 Сухарев, Валерий Владимирович (род. 1967) — украинский поэт и журналист, переводчик, музыкант.
 Сухарев, Василий Алексеевич (1911—?) — советский футболист.
 Сухарев, Вениамин Платонович (1938—2010) — генеральный директор ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Г 
 Сухарев, Георгий Иванович — советский государственный деятель, министр промышленности строительных материалов РСФСР.
 Сухарев, Гирш Нохимович (1900—1963) — советский государственный деятель.
 Сухарев, Григорий Михайлович (1907—1989) — советский учёный, отец А. Г. Сухарева и М. Г. Сухарева.

Д

Е 
 Сухарев, Евгений Михайлович (род. 1933) — российский конструктор, учёный и испытатель военной техники.
 Сухарев, Евстафий Андреевич (1921—2001) — Герой Советского Союза.

И 
 
 Сухарев, Игорь Николаевич (род. 1968) — российский политический деятель, депутат Госдумы.
 Сухарев, Иоанн Валерьевич (род. 1987) — киберспортсмен.

К 
 Сухарев, Кирилл Вячеславович (род. 1992) — российский легкоатлет, прыгун в длину.
 Сухарев, Константин Константинович (1912—2004) — советский и российский шахматист.

М 
 Сухарев, Михаил Григорьевич (род. 1937) — советский и российский учёный, сын Г. М. Сухарева.
 Сухарев, Михаил Михайлович (род. 1953) — советский пловец, участник Олимпийских игр.
 Сухарев, Моисей Моисеевич — основатель села Моисеевка (ныне Заларинский район, Иркутская область).

Н 
 Сухарев, Никита Андреевич (1876—1942) — святой Русской православной церкви, мученик.

О 
 Сухарев, Олег Сергеевич (род. 1972) — российский экономист.

П 
 Сухарев, Пётр Ермолаевич — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.

Р 
 Сухарев, Роберт (род. 1970) — латвийский саночник.

С

Т 
 Сухарев, Трофим Андреевич (1881—1941) — эсер, делегат Всероссийского учредительного собрания.

Ф 
 Сухарев, Фёдор Дмитриевич (1769—1831) — русский генерал-майор.



Псевдоним 
 Дмитрий Сухарев — псевдоним Дмитрия Антоновича Сахарова.

См. также 
 Сухарева
 Сухарево
 Сухаревс
 Сухарева башня
 Сухаребский